Louis Henry peut désigner :
 Louis Henry (1784-1836), un danseur français ;
 Louis Henry (1834-1913), un chimiste organicien belge ;
 Louis Henry (1853-1903), un botaniste français ;
 Louis Henry (1911-1991), un démographe français.